Hunger und Seide steht für:

 Hunger und Seide (Herta Müller), Prosawerk von Herta Müller (1995)
 Hunger&Seide, deutsche Performancegruppe